Sealy steht für

 Sealy (Texas), eine Stadt im Austin County, Texas
 Sealy Corporation, US-amerikanischer Matratzenhersteller
 Austin Sealy (* 1939), barbudischer Finanzmanager, Diplomat und Sportfunktionär
 Joseph Robert Sealy (1907–2000), britischer Botaniker
 Tony Sealy (* 1959), britischer Fußballspieler
 Lake Sealy, See im US-Bundesstaat Texas